Toronto Raptors – squadra di pallacanestro della NBA
Killing Birds - Raptors – film del 1987 diretto da Claudio Lattanzi e Joe D'Amato (non accreditato)